

Codici 
 TIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tilin (Birmania)

Altro 
 Tio o Teke – popolo bantu presente in Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo e, in misura minore, Gabon
 Tio, antica città anatolica.